O Centro Desportivo e Recreativo São Pedro de Nabais (CDRSPN) é um clube desportivo e recreativo português, sediado em Nabais, freguesia de Escariz, concelho de Arouca e distrito Aveiro.

História
Fundado em 1978, o Centro Desportivo e Recreativo São Pedro de Nabais dedicou-se inicialmente na prática do atletismo. Inaugurou sua nova sede em 5 de maio de 1996.

Ligações externas
Sítio não-oficial

Clubes desportivos do distrito de Aveiro